Дворец культуры имени В. И. Ленина:
 Дворец культуры имени Ленина (Грозный)
 Дворец культуры им. В. И. Ленина (Донецк)
 Дворец культуры имени В. И. Ленина (Пермь)
 Дворец культуры и техники имени В. И. Ленина (Таганрог)